Vaszilij Nyikolajevics Tyihonov (1909–1987) szovjet díjlovagló, olimpikon
 Vaszilij Viktorovics Tyihonov (1958–2013) szovjet-orosz jégkorongozó, edző
 Vaszilij Pavlovics Tyihonov (1960) olimpiai ezüstérmes szovjet-orosz evezős